Marinho (1943) válogatott portugál labdarúgó, edző
 Marinho (1955) brazil labdarúgó (Flamengo)
 Marinho (1957–2020) válogatott brazil labdarúgó, olimpikon, edző
 Marinho (1970) portugál labdarúgó (Sporting)
 Marinho (1983) portugál labdarúgó (Académica)
 Marinho (1985) válogatott portugál futsal-játékos
 Marinho (1990) brazil labdarúgó